MCA — багатозначна абревіатура, що має наступні розшифровки:
 Maritime and Coastguard Agency — Агентство морської безпеки і берегової охорони Великої Британії.
 Movable cellular automaton — Метод рухливих клітинних автоматів
 MCA Records — звукозаписна компанія
 Micro Channel Architecture — паралельна 16-32-бітна шина в персональних комп'ютерах IBM PS/2

Акроніми